Loch an Duin ist der Name folgender Seen:

in Irland:

 Loch an Duin (Irland) (englisch Loughadoon), auf der Halbinsel Dingle

in Schottland: 

 Loch an Duin (Highland), im Council Area Highland
 Loch an Dùin (Perth and Kinross) im Council Area Perth and Kinross
 Loch an Dùin (Coll), auf Coll, Hebriden
 Loch an Duin (Harris), auf Harris, Hebriden
 Loch An Duin (North Uist), auf North Uist, Hebriden
 Loch an Duin (Taransay), auf Taransay, Hebriden
 Loch an Duin (Lewis), Isle of Lewis, Hebriden

Siehe auch:
 Dun im Loch an Duin, Anlage auf Taransay, Hebriden, Schottland